100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, które odbędą się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały będą miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Złoty medal zdobyła Amerykanka Lilly King, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata (1:04,13). Srebro wywalczyła rodaczka King, Katie Meili (1:05,03), która wyprzedziła o 0,02 s Rosjankę Juliję Jefimową (1:05,05).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 10:00.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 17:58.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 25 lipca o 19:17

Przypisy 

K